Селим Гершкович (Григорьевич) Крейн () — советский , создавший вместе с Марком Красносельским и Владимиром Соболевым в Воронеже школу функционального анализа. Доктор технических наук (1950), профессор (1955), первый заместитель директора по научной работе НИИ математики Воронежского государственного университета. Брат математика Марка Крейна.

Биография 
Родился  в Киеве в семье Герша Нухимовича (Наумовича) Крейна (1878—1955), из семьи лесоторговца, и Евы Марковны Крейн (1883—1945). Был младшим из семерых детей. Родители заключили брак в Киеве в 1902 году. Лесопильня Г. Н. Крейна располагалась в Киеве на Набережно-Крещатицкой улице, 27 (в советское время он в этом же помещении возглавлял лесопильную артель «Циркулярка»).

В 1940 году окончил физико-математический факультет Киевского университета, после чего окончил аспирантуру (под руководством академика Боголюбова).

В 1941—1951 годах — научный сотрудник Института математики Академии наук Украинской ССР.

В 1952—1954 годах — заведующий кафедрой высшей математики Криворожского горнорудного института, затем до конца жизни жил в Воронеже.

Основные труды по функциональному анализу, теории вязкой жидкости, уравнениям в частных производных. Организатор проводимых с 1967 года Воронежских зимних математических школ, большинство из проведённых школ проходили с международным участием. Подготовил более 80 кандидатов наук. Разработал теорию интерполяции линейных операторов.

Умер 6 августа 1999 года в Воронеже.

Семья 
 Братья:
 Дмитрий Григорьевич Крейн (1904—?) — театральный художник, в 1944—1954 годах находился в заключении;
 Марк Григорьевич Крейн — советский математик.
 Дети — Татьяна  (род. 1949).

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1989);
 Государственная премия Украины в области науки и техники (1998);
 заслуженный Соросовский профессор.

Избранная библиография

Примечания

Источники 
 Крейн Селім Гершкович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 84. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 
 Публикации С. Г. Крейна в базе данных Math-Net.Ru
 НИИ математики Воронежского госуниверситета
 ВГЛТА
 Воронежская зимняя математическая школа имени С. Г. Крейна
 С. Г. Крейн (в воспоминаниях учеников и коллег) — книга в формате djvu

Выпускники физико-математического факультета Киевского университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Соросовские профессора